The Meddler – film del 1915 diretto da Brinsley Shaw
The Meddler - Un'inguaribile ottimista – film del 2015 diretto da Lorene Scafaria